Косиха — упразднённый в 2010 году разъезд (тип населённого пункта) в Косихинском районе Алтайского края, Россия. Входил в состав Контошинского сельсовета.

География 
Располагался в 3,5 км к северо-западу от села Контошино.

История 
Возник в 1932 году при строительстве участка Алтайская — Бийск Западно-Сибирской железной дороги.

Официально упразднён согласно Закону Алтайского края от 07 октября 2010 года № 80-ЗС.

Население 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 9 чел.

По данным переписи 2010 г. на разъезде отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Косихинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2010 году